Дальстрём (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дальстрём, Александра (род. 1984) — шведская актриса.
 Дальстрём, Виллиам (род. 1997) — шведский футболист.
 Дальстрём, Ката (1858—1923) — шведская социалистка.
 Дальстрём, Малин (род. 1989) — шведская легкоатлетка.
 Дальстрём, Никлас (род. 1997) — шведский футболист.
 Дальстрём, Робин (род. 1988) — норвежский хоккеист.